Puusepp ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Puusepp (1911–1982), estnischer Ringer 
 Endel Puusepp (1909–1996), sowjetischer Pilot
 Ludvig Puusepp (1875–1942), estnischer Neurochirurg
 Martin Puusepp (* 1988), estnischer Straßenradrennfahrer
 Raivo Puusepp (* 1960), estnischer Architekt

Sonstiges
 Puusepp-Reflex